Lella ist der Familienname von:

 Pino Lella (* 1926), italienischer Kraftfahrer und Zeitzeuge des 2. Weltkrieges
 Romina Di Lella (* 1982), deutsch-italienische Schauspielerin, Filmproduzentin und Sängerin